Peter Baláž – słowacki siatkarz
 Peter Baláž (esperantysta) – słowacki esperantysta
 Peter Baláž (fizyk)  – słowacki fizyk atomowy
 Peter Baláž (reżyser) – słowacki reżyser filmowy
 Peter Baláž – słowacki bokser